Dämmer, een stof gebruikt in de waterbouwkunde;
 beoefenaar van het damspel.